Казачков, Алексей:
 Казачков, Алексей Леонтьевич (1909—1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза;
 Казачков, Алексей Юрьевич (1991) — российский дзюдоист;